Bilozerka může být:

 Bilozerka (Chersonská oblast) – sídlo městského typu v Chersonské oblasti na Ukrajině
 Bilozerka (Sumská oblast) – vesnice v Sumské oblasti na Ukrajině
 Bilozerka (Záporožská oblast) – říčka v Záporožské oblasti na Ukrajině, levý přítok Dněpru